Ceratolobus är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Ceratolobus ingår i familjen Arecaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ceratolobus